Daega-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daega-myeon, Goseong-gun, socken i Goseong-gun, Södra Gyeongsang, 
 Daega-myeon, Seongju-gun, socken i Seongju-gun, Norra Gyeongsang